Heidschi Bumbeidschi (Duits volkslied)
Heidschi Bumbeidschi (Heintje)